Stan na: 27 października 2013

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Luandzie (Angola).

Konsulat Honorowy RP w Libreville
 konsul honorowy: Andrzej Władysław Dębski  (język konsula polski, francuski)

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Rabacie (Maroko).

Państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Abudży (Nigeria).
Dla spraw konsularnych właściwy jest Wydział Konsularny Ambasady RP w Abudży (Nigeria).

Konsulat Honorowy RP w Akrze
 konsul honorowy: Enchill Kofi Asare (język konsula angielski, polski, francuski)

Ambasada RP w Republice Greckiej w Atenach
 szef placówki: Anna Barbarzak (ambasador)
 Strona oficjalna

Wydział Konsularny Ambasady RP w Atenach
 szef placówki: Przemysław Dropiewski (kierownik wydziału konsularnego) 

Konsulat Honorowy RP w Heraklionie
 konsul honorowy: Regina Golemi (język konsula grecki, angielski)

Konsulat Honorowy RP w Pireusie
 konsul honorowy: Michail D. Kokkinis (język konsula grecki, angielski)
 Strona Oficjalna

Konsulat Honorowy RP w Salonikach
 konsul honorowy: Minos X. Kiriakou (język konsula grecki, angielski)

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Caracas (Wenezuela).

Konsulat Honorowy RP w Saint George
 konsul honorowy: Andrew Bierzynski (język konsula angielski)

Ambasada RP w Gruzji w Tbilisi
 szef placówki: Mariusz Maszkiewicz (ambasador)
 Strona Oficjalna

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Caracas (Wenezuela).

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Meksyku.

Konsulat Honorowy RP w Gwatemali
 konsul honorowy: Eva Lerner de Escamilla

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasady RP w Abudży (Nigeria).

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Rabacie (Maroko).

Brak placówki - państwo obsługiwane przez Ambasadę RP w Abudży (Nigeria).

Listy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych